Kismet (z arabštiny قِسْمَة qisma) znamená v několika jazycích „osud“. Může být také použito v jiných významech:

Skladby
 Kismet (píseň, Todorova & Jankulov)

Filmy
 Kismet (film, 1944) – film režiséra Wiliama Deiterleho
 Kismet (film, 2013) – dokumentární film
 Kismet (film, 1955) — filmové zpracování muzikálu Kismet

Muzikály
 Kismet (muzikál)

Technologie
 Kismet (software) – linuxový nástroj